Bucka steht für:
 Bucka (Greiz), ehemaliger Weiler in Greiz, Thüringen

Bucka ist der Name folgender Personen:

 Johann von Bucca (auch: Johann von Bucka, Johann der Eiserne, Johannes von Prag; † 1430), Bischof von Leitomischl und von Olmütz, Administrator von Prag und von Waitzen